

Гелвеша — місто, штат Вісконсин
 Гелвеша — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія